Cobbs ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Cobbs ( –2002), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Bill Cobbs (* 1934), US-amerikanischer Schauspieler
 Call Cobbs (1911–1971), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Justin Cobbs (* 1991), US-amerikanischer Basketballspieler
 Tasha Cobbs Leonard (* 1981), US-amerikanische Gospelsängerin
 Willie Cobbs (1932–2021), US-amerikanischer Bluesmusiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cobbs (Arkansas)
 Cobbs (Mississippi)
 Cobbs Corner (New Jersey)
 Cobbs Crossroad (North Carolina)
 Cobbs Mill (New Jersey)
 Cobbs Village (Massachusetts)

Sonstiges:
 Cobbs Fork, Fließgewässer im Decatur County, Indiana
 Cobbs Run, Fließgewässer im Warren County, Pennsylvania
 Cobbs Springs Branch, Fließgewässer im Williamson County, Texas
 Cobbs Mill Pond, See im Fairfield County, Connecticut

im NRHP gelistete Objekte:
 Cobbs and Mitchell Building, in Cadillac, Michigan, ID-Nr. 10000479
 Cobbs Creek Automobile Suburb Historic District, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 98001366
 Cobbs Hall, in Kilmarnock, Virginia, ID-Nr. 01000699
 Cobb's Tavern, in Sharon, Massachusetts, ID-Nr. 74000383

Siehe auch:
 Cobbs Creek
 Cobb’s Corner
 Cobbs Island